Победнице Гренд слем турнира — жене појединачно је списак свих победница сва четири гренд слем турнира према годинама освајања. Посебном бојом означене су године у којима је једна такмичарка освојила сва четири (ружичаста) или три турнира (светлонаранџаста боја). Златном бојом истакнута је Штефи Граф јер је једина у женској и мушкој конкуренцији освојила златни гренд слем 1988. победивши на сва четири турнира и на Летњим олимпијским играма.

Листа победница гренд слем турнира 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
|-
! Година !! style="width:25%;"|  Аустралијан Опен !! style="width:25%;"|  Ролан Гарос !! style="width:25%;"|  Вимблдон !! style="width:25%;"|  Отворено првенство САД
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1884. || – || – ||  Мод Вотсон  (1/2) || –
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1885. || – || –||  Мод Вотсон  (2/2) || –
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1886. ||– || – || Бленш Бингли Хилард  (1/6) || –
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1887. || – || – || Лоти Дод <small>(1/5)||  Елен Хансел  <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1888. || – || – || Лоти Дод <small>(2/5)||  Берта Таунсенд  <small>(1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1889. || – || –||   Хелен Рајс <small>(1/2) ||  Берта Таунсенд  <small>(2/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1890. || – || – || Бленш Бингли Хилард  (2/6) ||  Елен Рузвелт  <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1891. || – || –|| Лоти Дод <small>(3/5)||  Мејбел Кејхил <small>(1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1892. || – || –|| Лоти Дод <small>(4/5)||  Мејбел Кејхил <small>(2/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1893. || – || –||  Лоти Дод <small>(5/5) ||  Алин Тери  <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1894. || – || – || Бленш Бингли Хилард  (3/6)||  Хелен Хелвиг  <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1895. || – || –||  Шарлот Купер Стери  <small>(1/5)||  Џулијет Аткинсон  <small>(1/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1896. || – || –||  Шарлот Купер Стери  <small>(2/5)||  Елизабет Мур  <small>(1/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1897. || – ||  Адин Масон || Бленш Бингли Хилард  (4/6)||  Џулијет Аткинсон  <small>(2/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1898. || – ||  Адин Масон ||  Шарлот Купер Стери <small>(3/5)||  Џулијет Аткинсон <small>(3/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1899. || – ||  Адин Масон ||  Бленш Бингли Хилард  (5/6)||  Мерион Џоунс<small>(1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1900. || – ||  Елен Прево ||  Бленш Бингли Хилард  (6/6)||  Myrtle McAteer<small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1901. || – ||  П. Жиро ||  Шарлот Купер <small>(4/5)||  Елизабет Мур  <small>(2/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1902. || – ||  Адин Масон || Мјуриел Роб<small>(1/1) ||  Мерион Џоунс<small>(2/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1903. || – ||  Адин Масон ||  Дороти Даглас<small>(1/7) ||  Елизабет Мур  <small>(3/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1904. || – ||  Кејт Жилу Фенвик ||  Дороти Даглас<small>(2/7) ||  Меј Сатон<small>(1/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1905. || – ||  Кејт Жилу Фенвик ||  Меј Сатон<small>(2/3) ||  Елизабет Мур  <small>(4/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1906. || – ||  Кејт Жилу Фенвик ||  Дороти Даглас<small>(3/7) ||  Хелен Хоманс<small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1907. || – ||  Комтес де Кермел ||  Меј Сатон<small>(3/3)||  Евелин Сирс<small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1908. || – ||  Кејт Жилу Фенвик ||  Шарлот Купер Стери  <small>(5/5)||  Мод Барџер-Волак<small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1909. || – ||  Жини Мате ||  Дора Бутби<small>(1/1) ||  Хејзел Хочкис Вајтман<small>(1/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1910. || – ||  Жини Мате ||  Дороти Даглас<small>(4/7) ||  Хејзел Хочкис Вајтман<small>(2/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1911. || – ||  Жини Мате ||  Дороти Даглас<small>(5/7) ||  Хејзел Хочкис Вајтман<small>(3/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1912. || – ||  Жини Мате ||  Етел Ларкомби ||  Мери Браун<small>(1/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1913. || – ||  Маргерит Брокеди ||  Дороти Даглас<small>(6/7) ||  Мери Браун(2/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1914. || – || Маргерит Брокеди ||  Дороти Даглас<small>(7/7) ||  Мери Браун(3/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1915. || – || Први светски рат || Први светски рат||  Мола Малори(1/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1916. || – || Први светски рат|| Први светски рат||  Мола Малори(2/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1917. || – || Први светски рат|| Први светски рат||  Мола Малори(3/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1918. ||  – || Први светски рат || Први светски рат||  Мола Малори(4/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1919. || – || Први светски рат ||  Сизан Ланглан(1/8) ||  Хејзел Хочкис Вајтман<small>(4/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1920. || – ||  Сизан Ланглан ||  Сизан Ланглан<small>(2/8) ||  Мола Малори(5/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1921. || – ||  Сизан Ланглан<small> ||  Сизан Ланглан<small>(3/8) ||  Мола Малори(6/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1922. ||  Маргарет Молсворт ||  Сизан Ланглан ||  Сизан Ланглан<small>(4/8) ||  Мола Малори(7/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1923. ||  Маргарет Молсворт ||  Жили Власто ||  Сизан Ланглан<small>(5/8) ||  Хелен Вилс Муди
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1924. ||  Силвија Ланс Харпер ||  Сизан Ланглан<small>(6/8) ||  Кити Макејн ||  Хелен Вилс Муди
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1925. ||  Дафни Акхерст ||  Сизан Ланглан<small>(7/8) ||  Сизан Ланглан<small>(8/8) ||  Хелен Вилс Муди
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1926. ||  Дафни Акхерст ||  Сизан Ланглан ||  Кити Макејн ||  Мола Малори(8/8)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1927. ||  Есна Бојд ||  Корнелија Боуман ||  Хелен Вилс Муди ||  Хелен Вилс Муди
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1928. ||  Дафни Акхерст ||bgcolor="FFEFD5"|  Хелен Вилс Муди ||bgcolor="FFEFD5"|  Хелен Вилс Муди ||bgcolor="FFEFD5"|  Хелен Вилс Муди
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1929. ||  Дафни Акхерст ||bgcolor="FFEFD5"|  Хелен Вилс ||bgcolor="FFEFD5"|  Хелен Вилс ||bgcolor="FFEFD5"|  Хелен Вилс
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1930. ||  Дафни Акхерст ||  Хелен Вилс ||  Хеленс Вилс ||  Бети Нутал
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1931. ||  Корал Макинес Батсворт ||  Цили Аусем ||  Цили Аусем ||  Хелен Вилс
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1932. ||  Корал Макинес Батсворт ||  Хелен Вилс ||  Хелен Вилс Муди || Хелен Џејкобс
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1933. ||  Џоун Хартиган ||  Маргарет Скрајвен ||  Хелен Вилс ||  Хелен Џејкобс
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1934. ||  Џоун Хартиган ||  Маргарет Скрајвен ||  Дороти Раунд ||  Хелен Џејкобс
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1935. ||  Дороти Раунд ||  Хилде Шперлинг ||   Хелен Вилс ||  Хелен Џејкобс
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1936. ||  Џоун Хартиган ||  Хилде Шперлинг ||  Хелен Џејкобс ||  Алис Марбл
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1937. ||  Ненси Вин Болтон <small>(1/6) ||  Хилде Шперлинг <small>(3/3) ||  Дороти Раунд<small>(3/3) ||  Анита Лизана <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1938. ||  Дороти Чејни <small>(1/1) ||  Симон Матје <small>(1/2) ||  Хелен Вилс Муди (19/19) ||  Алис Марбл <small>(2/5)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1939. ||  Емили Худ Вестакот <small>(1/1) ||  Симон Матје <small>(2/2) ||  Алис Марбл <small>(3/5) ||  Алис Марбл <small>(4/5)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1940. ||  Ненси Вин Болтон || Други светски рат || Други светски рат ||  Алис Марбл
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1941. || Други светски рат || Други светски рат|| Други светски рат ||  Сара Палфри Кук
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1942. || Други светски рат || Други светски рат || Други светски рат || Полин Бец
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1943. || Други светски рат || Други светски рат || Други светски рат ||  Полин Бец
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1944. || Други светски рат || Други светски рат || Други светски рат ||  Полин Бец
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1945. || Други светски рат || Други светски рат || Други светски рат ||  Сара Палфри Кук
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1946. ||  Ненси Вин Болтон ||  Маргарет Озборн ||  Полин Бец ||  Полин Бец
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1947. ||  Ненси Вин Болтон ||  Patricia Todd ||  Маргарет Озборн ||  Маргарет Озборн
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1948. ||  Ненси Вин Болтон ||  Нели Адамсон Ландри <small>(1/1) ||  Луиз Брах ||  Маргарет Озборн
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1949. ||  Дорис Харт<small>(1/6) ||  Маргарет Озборн ||  Луиз Брах ||  Маргарет Озборн
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1950. ||  Луиз Брах ||  Дорис Харт<small>(2/6) ||  Луиз Брах ||  Маргарет Озборн
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1951. ||  Ненси Вин Болтон || Ширли Фрај ||  Дорис Харт<small>(3/6) ||  Морин Коноли
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1952. ||  Телма Лонг || Дорис Харт<small>(4/6) ||  Морин Коноли ||  Морин Коноли
|- 
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1953. ||bgcolor="FFD1DC"|  Морин Коноли ||bgcolor="FFD1DC"|  Морин Коноли ||bgcolor="FFD1DC"|  Морин Коноли ||bgcolor="FFD1DC"|  Морин Коноли
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1954. ||  Телма Лонг ||  Морин Коноли ||  Морин Коноли ||  Дорис Харт<small>(5/6)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1955. ||  Берил Пенроуз ||  Анџела Мортимер Барет  <small>(1/3) ||  Луиз Брах ||  Дорис Харт<small>(6/6)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1956. ||  Мери Картер ||  Алтија Гибсон ||  Ширли Фрај ||  Ширли Фрај
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1957. ||  Ширли Фрај ||  Ширли Блумер ||  Алтија Гибсон ||   Алтија Гибсон
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1958. ||  Анџела Мортимер Барет  <small>(2/3) ||  Жужа Кермеци ||  Алтија Гибсон ||  Алтија Гибсон
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1959. ||  Мери Картер-Рејтано ||  Кристин Труман<small>(1/1) ||  Марија Буено <small>(1/7)||  Марија Буено <small>(2/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1960. ||  Маргарет Смит Корт <small>(1/24) ||  Дарлин Хард <small>(1/3) ||  Марија Буено <small>(3/7) ||  Дарлин Хард <small>(2/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1961. ||  Маргарет Смит Корт <small>(2/24) ||  Ен Хејдон Џоунс <small>(1/3) ||  Анџела Мортимер Барет <small>(3/3) ||  Дарлин Хард <small>(3/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1962. || bgcolor="FFEFD5"|  Маргарет Смит Корт <small>(3/24) || bgcolor="FFEFD5"|  Маргарет Смит Корт <small>(4/24) ||  Карен Хенц Сасмен <small>(1/1) || bgcolor="FFEFD5"|  Маргарет Смит Корт <small>(5/24)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1963. ||  Маргарет Смит Корт <small>(6/24) ||  Лесли Тарнер Баури <small>(1/2) ||  Маргарет Смит Корт <small>(7/24) ||  Марија Буено<small>(4/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1964. ||  Маргарет Смит Корт<small>(8/24) ||  Маргарет Смит Корт <small>(9/24) ||  Марија Буено  <small>(5/7) ||  Марија Буено  <small>(6/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1965. || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт<small>(10/24) ||  Лесли Тарнер Баури <small>(2/2) || bgcolor="FFEFD5"|  Маргарет Смит Корт <small>(11/24) || bgcolor="FFEFD5"|   Маргарет Смит Корт <small>(12/24)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1966. ||  Маргарет Смит Корт <small>(13/24) ||  Ен Хејдон Џоунс<small>(2/3) ||  Били Џин Кинг <small>(1/12) ||  Марија Буено <small>(7/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1967. ||  Ненси Ричи Гантер <small>(1/2) ||  Франсоаз Дир <small>(1/1) ||  Били Џин Кинг<small>(2/12) ||  Били Џин Кинг <small>(3/12)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1968. ||  Били Џин Кинг <small>(4/12) || style="background: #ececec; color: grey; text-align: center" class="table-na" | || style="background: #ececec; color: grey; text-align: center" class="table-na" | || style="background: #ececec; color: grey; text-align: center" class="table-na" |
|-bgcolor="ffffff"
! colspan="5" bgcolor="#ffffff" align="center" | ↓  Опен ера  ↓
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1968. || style="background: #ececec; color: grey; text-align: center" class="table-na" | ||  Ненси Ричи Гантер <small>(2/2) ||  Били Џин Кинг <small>(5/12) ||  Вирџинија Вејд (1/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1969. || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт (14/24) || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт <small>(15/24) ||  Ен Хејдон Џоунс <small>(3/3) || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт<small>(16/24)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1970. || bgcolor="FFD1DC"| Маргарет Смит Корт <small>(17/24) || bgcolor="FFD1DC"| Маргарет Смит Корт <small>(18/24) || bgcolor="FFD1DC"| Маргарет Смит Корт <small>(19/24) || bgcolor="FFD1DC"| Маргарет Смит Корт <small>(20/24)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1971. ||  Маргарет Смит Корт <small>(21/24) ||  Ивон Гулагонг Коли (1/7) ||  Ивон Гулагонг Коли <small>(2/7) ||  Били Џин Кинг <small>(6/12)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1972. ||  Вирџинија Вејд <small>(2/3) || bgcolor="FFEFD5"| Били Џин Кинг <small>(7/12) || bgcolor="FFEFD5"| Били Џин Кинг<small>(8/12) || bgcolor="FFEFD5"| Били Џин Кинг <small>(9/12)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1973. || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт <small>(22/24) || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт <small>(23/24) ||  Били Џин Кинг<small>(10/12) || bgcolor="FFEFD5"| Маргарет Смит Корт <small>(24/24)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1974. ||  Ивон Гулагонг Коли <small>(3/7) ||  Крис Еверт <small>(1/18) ||  Крис Еверт  <small>(2/18) ||  Били Џин Кинг<small>(11/12)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1975. ||  Ивон Гулагонг Коли<small>(4/7) ||  Крис Еверт  <small>(3/18) ||  Били Џин Кинг <small>(12/12) ||  Крис Еверт  <small>(4/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1976. ||  Ивон Гулагонг Коли<small>(5/7) ||  Сју Баркер <small>(1/1) ||  Крис Еверт  <small>(5/18) ||  Крис Еверт  <small>(6/18)
|-
|rowspan="2"| 1977. ||  Кери Мелвил Рид <small>(1/1) (јан) || rowspan="2"|  Мима Јаушовец <small>(1/1) || rowspan="2"|  Вирџинија Вејд <small>(3/3) || rowspan="2"|  Крис Еверт  <small>(7/18)
|-
|  Ивон Гулагонг Коли <small>(6/7) (дец)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1978. ||  Крис О‘Нил <small>(1/1) †† ||  Вирђинија Ружич <small>(1/1) ||  Мартина Навратилова <small>(1/18) ||  Крис Еверт <small>(8/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1979. ||  Барбара Џордан <small>(1/1) †† ||  Крис Еверт <small>(9/18) ||  Мартина Навратилова <small>(2/18) ||  Трејси Остин <small>(1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1980. ||  Хана Мандликова <small>(1/4) †† ||  Крис Еверт <small>(10/18) ||  Ивон Гулагонг Коли <small>(7/7) ||  Крис Еверт <small>(11/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1981. ||  Мартина Навратилова <small>(3/18) †† ||  Хана Мандликова <small>(2/4) ||  Крис Еверт <small>(12/18) ||  Трејси Остин <small>(2/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1982. ||  Крис Еверт <small>(14/18) †† ||  Мартина Навратилова <small>(4/18) ||  Мартина Навратилова <small>(5/18) ||  Крис Еверт<small>(13/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1983. || bgcolor="FFEFD5"|  Мартина Навратилова<small>(8/18) †† ||  Крис Еверт <small>(15/18) || bgcolor="FFEFD5"|  Мартина Навратилова <small>(6/18) || bgcolor="FFEFD5"|  Мартина Навратилова <small>(7/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1984. ||  Крис Еверт <small>(16/18) †† || bgcolor="FFEFD5"| Мартина Навратилова <small>(9/18) || bgcolor="FFEFD5"| Мартина Навратилова <small>(10/18) || bgcolor="FFEFD5"| Мартина Навратилова <small>(11/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1985. ||  Мартина Навратилова <small>(13/18) †† ||  Крис Еверт <small>(17/18) ||  Мартина Навратилова <small>(12/18) ||  Хана Мандликова <small>(3/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1986. || style="background: #ececec; color: grey; text-align: center" class="table-na" | није одржано ||  Крис Еверт <small>(18/18) ||  Мартина Навратилова <small>(14/18) ||  Мартина Навратилова <small>(15/18)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1987. ||  Хана Мандликова <small>(4/4) ||  Штефи Граф (1/22) ||  Мартина Навратилова <small>(16/18) ||  Мартина Навратилова <small>(17/18)
|-
| align="center" bgcolor="gold" | 1988. || bgcolor="gold"| Штефи Граф <small>(2/22) || bgcolor="gold"| Штефи Граф <small>(3/22) || bgcolor="gold"| Штефи Граф <small>(4/22) || bgcolor="gold"| Штефи Граф <small>(5/22)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1989. || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(6/22) ||  Аранча Санчез Викарио (1/4) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(7/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(8/22)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1990. ||  Штефи Граф <small>(9/22) ||  Моника Селеш (1/9) ||  Мартина Навратилова <small>(18/18) ||  Габријела Сабатини <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1991. || bgcolor="FFEFD5"| Моника Селеш <small>(2/9) || bgcolor="FFEFD5"| Моника Селеш <small>(3/9) ||  Штефи Граф <small>(10/22) || bgcolor="FFEFD5"| Моника Селеш <small>(4/9)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1992. || bgcolor="FFEFD5"| Моника Селеш<small>(5/9) || bgcolor="FFEFD5"| Моника Селеш <small>(6/9) ||  Штефи Граф <small>(11/22) || bgcolor="FFEFD5"| Моника Селеш<small>(7/9)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1993. ||  Моника Селеш <small>(8/9) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(12/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(13/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(14/22)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1994. ||  Штефи Граф <small>(15/22) ||  Аранча Санчез Викарио <small>(2/4) ||  Кончита Мартинез <small>(1/1) ||  Аранча Санчез Викарио <small>(3/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1995. ||  Мери Пирс (1/2) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф<small>(16/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(17/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(18/22)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1996. ||  Моника Селеш <small>(9/9) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(19/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(20/22) || bgcolor="FFEFD5"| Штефи Граф <small>(21/22)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1997. || bgcolor="FFEFD5"| Мартина Хингис (1/5) ||  Ива Мајоли (1/1) || bgcolor="FFEFD5"| Мартина Хингис <small>(2/5) || bgcolor="FFEFD5"| Мартина Хингис <small>(3/5)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1998. ||  Мартина Хингис <small>(4/5) ||  Аранча Санчез Викарио <small>(4/4) ||  Јана Новотна (1/1) ||  Линдси Давенпорт (1/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 1999. ||  Мартина Хингис <small>(5/5) ||  Штефи Граф <small>(22/22) ||  Линдси Давенпорт <small>(2/3) ||  Серена Вилијамс (1/23)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2000. ||  Линдси Давенпорт<small>(3/3) ||  Мери Пирс<small>(2/2) ||  Винус Вилијамс (1/7) ||  Винус Вилијамс<small>(2/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2001. ||  Џенифер Капријати (1/3) ||  Џенифер Капријати <small>(2/3) ||  Винус Вилијамс<small>(3/7) ||  Винус Вилијамс <small>(4/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2002. ||  Џенифер Капријати <small>(3/3) || bgcolor="FFEFD5"| Серена Вилијамс <small>(2/23) || bgcolor="FFEFD5"| Серена Вилијамс <small>(3/23) || bgcolor="FFEFD5"|Серена Вилијамс  <small>(4/23)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2003. ||  Серена Вилијамс <small>(5/23) ||  Жистин Енен  (1/7) ||  Серена Вилијамс <small>(6/23) ||  Жистин Енен <small>(2/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2004. ||  Жистин Енен  <small>(3/7) ||  Анастасија Мискина (1/1) ||  Марија Шарапова (1/5) ||  Светлана Кузњецова (1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2005. ||  Серена Вилијамс <small>(7/23) ||  Жистин Енен  <small>(4/7) ||  Винус Вилијамс <small>(5/7) ||  Ким Клајстерс (1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2006. ||  Амели Моресмо (1/2) ||  Жистин Енен  <small>(5/7) ||  Амели Моресмо <small>(2/2) ||  Марија Шарапова <small>(2/5)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2007. ||  Серена Вилијамс <small>(8/23) ||  Жистин Енен  <small>(6/7) ||  Винус Вилијамс <small>(6/7) ||  Жистин Енен  <small>(7/7)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2008. ||  Марија Шарапова (3/5) ||  Ана Ивановић (1/1) ||  Винус Вилијамс <small>(7/7) ||  Серена Вилијамс <small>(9/23)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2009. || Серена Вилијамс <small>(10/23) || Светлана Кузњецова (2/2) || Серена Вилијамс <small>(11/23) || Ким Клајстерс (2/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2010. || Серена Вилијамс <small>(12/23) || Франческа Скјавоне Анџелик(1/1) || Серена Вилијамс <small>(13/23) || Ким Клајстерс (3/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2011. || Ким Клајстерс <small>(4/4) || Ли На <small>(1/2) || Петра Квитова <small>(1/2) || Саманта Стосур <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2012. || Викторија Азаренка<small>(1/2) || Марија Шарапова (4/5) || Серена Вилијамс <small>(14/23) || Серена Вилијамс (15/23)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2013. || Викторија Азаренка<small>(2/2) || Серена Вилијамс <small>(16/23)  || Марион Бартоли <small>(1/1)    || Серена Вилијамс (17/23)  
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2014. || Ли На <small>(2/2)   || Марија Шарапова <small>(5/5)    || Петра Квитова <small>(2/2)    || Серена Вилијамс(18/23) 
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2015. || bgcolor="FFEFD5"| Серена Вилијамс <small>(19/23) || bgcolor="FFEFD5"| Серена Вилијамс <small>(20/23) || bgcolor="FFEFD5"| Серена Вилијамс <small>(21/23) || Флавија Пенета <small>(1/1)  
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2016. || Анџелик Кербер <small>(1/3) ||   Гарбиње Мугуруза (1/2) || Серена Вилијамс <small>(22/23) || Анџелик Кербер <small>(2/3) 
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2017. ||  Серена Вилијамс <small>(23/23) ||  Јелена Остапенко <small>(1/1)||  Гарбиње Мугуруза (2/2)||  Слоун Стивенс <small>(1/1)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2018. ||  Каролина Возњацки (1/1)||  Симона Халеп (1/2)||  Анџелик Кербер <small>(3/3) ||  Наоми Осака <small>(1/4)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2019. ||  Наоми Осака <small>(2/4) ||  Ешли Барти <small>(1/3) ||  Симона Халеп <small>(2/2)||  Бјанка Андреску <small>(1/2)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2020. ||  Софија Кенин <small>(1/1) ||  Ига Швјонтек <small>(1/3) || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Наоми Осака <small>(3/4) 
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2021. || seaShell;|  Наоми Осака <small>(4/4)
| Барбора Крејчикова <small>(1/1) || seaShell;|  Ешли Барти <small>(2/3) ||  Ема Радукану <small>(1/1) 
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2022. || seaShell;|  Ешли Барти <small>(3/3) || Ига Швјонтек <small>(2/3) ||  Јелена Рибакина <small>(1/1)||  Ига Швјонтек <small>(3/3)
|-
| align="center" bgcolor="#EDEDED" | 2023. || seaShell;|  Арина Сабаленка <small>(1/1) ||  ||  || 
|}

Легенда:

Статистика

Победнице са пет и више титула

Види још 
 Победници Гренд слем турнира — мушкарци појединачно

Референце 

 AUSTRALIAN OPEN WOMEN'S SINGLES
 FRENCH OPEN WOMEN'S SINGLES
 WIMBLEDON WOMEN'S SINGLES
 US OPEN WOMEN'S SINGLES

Спискови победника гренд слем турнира у тенису